Самсоновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Самсоново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 881 человек, в том числе 410 мужчин и 471 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 835 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Дружба,
 село Самсоново,
 посёлок Талина.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района